’O surdato ’nnammurato („Der verliebte Soldat“) ist ein italienisches volkstümliches Liebeslied aus dem Jahr 1915. Es ist Produkt einer Zusammenarbeit des Textdichters Aniello Califano und des Komponisten
Enrico Cannio. Das Lied ist gleichsam die inoffizielle Hymne der SSC Neapel.

Liedtext

Berühmte Interpreten 

 Marco Armani 
 Hvorostovsky 
 Mario Lanza 
 Anna Magnani - Szene aus dem Film „La Sciantosa“ mit Anna Magnani und Massimo Ranieri
 Luciano Pavarotti
 Massimo Ranieri 
 Giuseppe Di Stefano 
 Roberto Vecchioni 
 Bruno Venturini

Weblinks 
 
 Un video dedicato agli undici leoni della SSC Napoli XD / Ein Video, gewidmet den 11 Löwen des SSC Napoli, youtube
 E-chords/Gitarren-Akkorde

Volkslied
Lied 1915